Herbert Hirschler ist der Name folgender Personen:

* Herbert Hirschler (Politiker) (* 1948), deutscher Politiker (FDP)
 Herbert Hirschler (Liedtexter) (* 1965), österreichischer Liedtexter